Manasse steht für:

 Manasse (Stamm), Stamm von Israel
 Manasse (König) (um 708 v. Chr.–um 641 v. Chr.), judäischer König
 Atelier Manassé, Fotostudio in Berlin und Wien

Manasse ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Moritz Manasse (1908–1997), deutscher Klassischer Philologe
 Fritz Manasse (1904–2006), deutscher Jurist
 Georg Manasse (1893–1980), deutscher Kaufmann und Pazifist
 Käthe Manasse (1905–1994), deutsche Juristin
 Maegan Manasse (* 1995), US-amerikanische Tennisspielerin
 Marianne Manasse (1911–1984), deutsch-amerikanische Kunsthistorikerin und Malerin
 Mark S. Manasse, US-amerikanischer Mathematiker und Informatiker
 Paul Manasse (1866–1927), deutscher Mediziner
 Robert Manasse (1075–1137), französischer Adliger, Graf von Guînes 
 Waldeck Manasse (1864–1923), deutscher Schriftsteller und Politiker

Siehe auch:
 Manasses
 Menasse